Тяньцзиньские трактаты (, ) — серия договоров между Цинской империей и западными державами, подписанных в Тяньцзине в 1858 году после проигрыша Цинской империей сражения за форты Дагу.

Трактаты были ратифицированы китайским императором лишь в 1860 году, после проигрыша Цинской империей Второй Опиумной войны.

Русско-китайский трактат 

Тяньцзиньский русско-китайский трактат был подписан  года комиссаром России в Китае Е. В. Путятиным и полномочным представителем китайской стороны Хуа Шанем. Он состоял из 12 статей и расширял политические и торговые права России в Китае, предусматривал определить не установленную до этого времени часть границы между Россией и Китаем.

Предусматривалось создать ответственные группы исследователей, которые бы изучили ситуацию на месте и договорились о линии границы. В этом документе сказано:

«По назначении границ сделаны будут подробное описание и карты смежных пространств, которые и послужат обоим правительствам на будущее время бесспорными документами о границах».

Поскольку заключённый в мае того же года Айгунский договор не разграничил земли от Уссури до моря, правительство России направило в Пекин для дальнейших переговоров особую миссию во главе с графом Н. П. Игнатьевым.

Американо-китайский трактат 

Был заключён 18 июня 1858 года. Состоял из 30 статей.

Договор позволял США учредить посольство в Пекине, открывал для торговли ряд новых портов, признавал права христиан исповедовать и проповедовать свою религию.

Англо-китайский трактат 

Был заключён 26 июня 1858 года. Состоял из 56 статей.

Помимо положений, аналогичных американо-китайскому трактату, в англо-китайском трактате ещё было оговорено право на судоходство по Янцзы, рассмотрены вопросы, связанные с британским суверенитетом над Гонконгом. В статье 51 особо оговаривалось, чтобы по отношению к подданным Британской империи более не употреблялся иероглиф , означающий «варвар».

Франко-китайский трактат 
Был заключён 27 июня 1858 года.

Литература 
 Густерин П. В. Архимандрит Аввакум: (к истории подписания Тяньцзиньского трактата 1858 года) // Новая и новейшая история. 2008. — № 6. — С. 197—200

Внешняя политика империи Цин
Американо-китайские отношения
Британско-китайские отношения
Российско-китайские отношения
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Китая
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Франции
События 13 июня
1858 год в Китае
Договоры по алфавиту